A CSK (cé-es-ká vagy csé-ká) a következőket jelentheti:
CSK, az egykori Csehszlovákia nemzetközi országkódja
CSK, az egykori csehszlovák korona ISO 4217-kódja
csk, különféle sportágakban a csapatkapitány rövidítése
CSK-csapatok, a Csillagkapu sci-fi sorozatban a Csillagkapu Programban részt vevő katonai csapatok
CSK, Chennai Super Kings, indiai krikettcsapat
CSK, Charlottenlund Sportsklubb, norvég sportklub
CSK Auto, amerikai autóipari kereskedőcég